Роман Николаевич Верховско́й (29 января 1881, Вильно, Российская империя — 30 января 1968, Нью-Йорк, США) — российский и американский архитектор и скульптор.

Биография 
Родился 29 января 1881 года в Вильно. Принадлежал к старинному костромскому дворянскому роду.

Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербург (1911). Звание художника-архитектора получил за проект «Дом Русского посольства». В 1911–12 годах находился в заграничной поездке за государственный счёт в Испании, Франции и Италии, где детально знакомился с классическим искусством. Вернувшись в Россию, занимал должность архитектора зданий Собственной его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, а также — архитектора правления Бухарской железной дороги. Первый большой самостоятельный проект его также был связан с Бухарой — железнодорожный вокзал в византийском стиле.

Участник Первой мировой и Гражданской войн на стороне Белого движения, в 1920 году эмигрировал в Югославию. Там жил в пригороде Белграда Земун, работал в югославском Министерстве строительства и при Дворцовом ведомстве, имел хорошие отношения с королём Александром I Карагеоргиевичем. Регулярно получал от него заказы на картины для частной коллекции короля и проводил одну из своих выставок непосредственно в Королевском дворце.

С 1937 года проживал в США. В 1938 году Элеонора Рузвельт и Архитектурная лига Нью-Йорка организовали персональную выставку Верховского.

В 1941 году Р. Н. Верховской был определён архитектором-художником Митрополии Русской Православной Церкви Заграницей в Северной Америке. В его обязанности входила разработка проектов будущих храмов, часовен, иконостасов. В этот период он также занимался церковной росписью. В США по его проектам построено не менее 25 храмов, 7 иконостасов (6 мраморных и один дубовый), он самостоятельно расписал 6 храмов.

В 1940 году магистр Колумбийского университета Житков в нью-йоркской газете «Россия» так оценивал значение Верховского для русского искусства:«Обычно говорят, что гениальные проявления бывают раз в 100 лет, но Россия ждала своего национального гения в зодчестве 200 лет. И, кажется, сейчас на горизонте он появился. Зарубежной России суждено найти его; и ему после долгих исканий найти Россию, ее дух несравненной красоты, сочетания с Православием, которое стоит над бренностью и суетой жизни. Этот гениальный русский зодчий — Роман Верховской. Он всегда был большим человеком, создавшим много прекрасного. <…> Из всех талантливых и гениальных людей Верховской сейчас нам, русским, ближе всего. Он, наконец, заполнил долго пустующее место… В нем мы видим предвозвестника нашего национального возрождения. Его появление говорит больше, чем что-либо другое, о том, что процесс русского паралича на исходе. Его мы должны беречь, и его Зарубежная Россия должна использовать».В последние годы жизни бедствовал и страдал психическим заболеванием. Скончался в госпитале в Лонг-Айленде (Нью-Йорк).

Известные работы 
 Мемориал Сербской славы «Защитникам Белграда» на Новом кладбище (Ново Гробле) в Белграде (1931, скульптура В. П. Загороднюка). Во время сооружения памятник являлся самым высоким военным монументом на Балканах — его высота достигала 18 м. Композиция состоит из героя — югославского воина-победителя, держащего знамя и опирающегося на винтовку, попирающего смертельно раненного орла, символизирующего Германию, высота — 14 м. Обе фигуры — героя и орла — отлиты из тёмной меди. Под памятником расположена усыпальница останков русских и сербских 5 000 воинов.

 Памятник «Императору Николаю II и 2.000.000 русских воинов великой войны» в Белграде на Новом кладбище (Ново Гробле), 1935. Под памятником находится склеп Русской Славы (1935; в соавторстве с архитектором В. В. Сташевским). Композиция представляет собой постамент в виде артиллерийского снаряда, на котором находится фигура Архангела Михаила. У подножия постамента лежит русский офицер на знамени. По центру постамента выгравирован русский двуглавый орёл и цифры «1914», слева — надпись «Вечная память Императору Николаю II и 2 000 000 русских воинов Великой войны», на обратной стороне постамента — надпись на сербском языке: «Храбро павшим братьям русским на Солунском фронте 1914—1918 гг.». Под монументом расположена часовня с останками 387 бойцов Русского экспедиционного корпуса Салоникского фронта и 136 русских артиллеристов, оборонявших Белград в 1914-15 годах. Средства на постройку памятника были собраны среди сербского населения, которым «продавались» камни будущего монумента по цене 300 динаров.

 Фонтан перед старым Королевским дворцом в парке Топчидер «За жизнь и свободу славянских народов», увенчанный фигурой Геракла (композиция «Лаокоонт») высотой 3,20 м.

 7 национальных памятников-усыпальниц Первой Мировой войны в Югославии.

 Скульптурные работы здания Русской церкви в Белграде, украшения здания Нового Парламента, скульптура на новом здании Скупщины, отделка нового загородного Королевского дворца на Дединье.

 Церковь во имя Святой Троицы в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, США, 1950.

 Проект первого в США буддийского храма.

 Проект русского православного кафедрального собора в Нью-Йорке.

 Храм-Памятник Святого Князя Владимира (St. Vladimir Memorial Church), 1988, , Нью-Джерси. Строительство завершено после смерти Верховского архитектором С. Н. Падюковым.

Другие русские архитекторы в Югославии 
 Краснов, Николай Петрович (архитектор)
 Сташевский, Валерий Владимирович

Примечания

Литература 
 Выставка русского художника-скульптора Романа Николаевича Верховского // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1938.— 3 апреля (№ 9190).— С. 5: портр., ил.
Коварская В. Выставка эскизов архитектора Романа Верховского // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1948.— 10 декабря (№ 13377).— С. 3.
Верховский Р. Р. Н. Верховский о своих работах // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1948.— 16 декабря (№ 13383).— С. 4 (Письмо в редакцию).
Попов Н. Д. Памяти архитектора-художника Р. Н. Верховского // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1968.— 8 марта (№ 20087).— С. 3.
Косик В. И. Русская Церковь в Югославии (20-40-е гг. XX века). — М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2000.— С. 229.— ISBN 5-7429-0097-X

Ссылки 
 Татьяна Ульянкина Зодчий града Китежа на чужой земле 
 ВЕРХОВСКОЙ Роман Николаевич  на сайте «Архитектура и искусство русского зарубежья»

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в США
Скульпторы российской эмиграции
Скульпторы по алфавиту